Die Liste der Spielerinnen des 1. FFC Turbine Potsdam umfasst alle Fußballspielerinnen, die seit der Saison 2000/01 mindestens ein Bundesligaspiel für den Verein 1. FFC Turbine Potsdam absolviert haben. Daten aus früheren Spielzeiten bzw. aus dem DFB-Pokal und der UEFA Women’s Champions League (bis 2009 UEFA Women’s Cup) liegen nicht oder nur teilweise vor. Spielerinnen, die in der Saison 2016/17 beim 1. FFC Turbine Potsdam unter Vertrag standen, sind blau unterlegt. Die Liste befindet sich auf dem Stand Saisonende 2016/17.

Jennifer Zietz hat mit 267 die meisten Spiele bestritten, den zweiten Platz der Liste belegt Anja Mittag mit 191 Spielen. Erfolgreichste Torjägerin ist Conny Pohlers mit 142 Toren vor Anja Mittag mit 128 Toren. Aus dem Kader der Saison 2016/17 sind Bianca Schmidt mit 156 Spielen beziehungsweise Tabea Kemme mit 22 Toren die jeweiligen Rekordhalterinnen.

Anmerkung: Die Liste ist sortierbar: durch Anklicken eines Spaltenkopfes wird die Liste nach dieser Spalte sortiert, zweimaliges Anklicken kehrt die Sortierung um. Durch das Anklicken zweier Spalten hintereinander lässt sich jede gewünschte Kombination erzielen.

Liste der Spielerinnen 

 Name: Nennt den Namen der Spielerin. Blau unterlegte Spielerinnen gehörten in der Saison 2016/17 dem Kader an.
 Nation: Nennt die Staatsangehörigkeit der Spielerin durch die Flagge des jeweiligen Landes.
 von und bis: Nennt den Zeitraum, in dem die Spielerin eingesetzt wurde. Einige Spielerinnen spielten bereits vor 2000 für den 1. FFC Turbine Potsdam.
 Spiele: Nennt die Anzahl der absolvierten Bundesligaspiele.
 Tore: Nennt die Anzahl der erzielten Bundesligatore.

!
Potsdam Ffc Turbine
Fussballspieler Potsdam Ffc Turbine